João Bosco é um bairro da Zona Leste de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas.

Dados do bairro 
 População: 1.673 moradores

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus